Ак-Даш ( белая гора) — топонимы в Республике Тыва Российской Федерации.

 Ак-Даш — село в Сут-Хольского кожууне
 сумон Ак-Даш, он же  Ак-Дашский сумон в Сут-Хольского кожууне
 местечко Ак-Даш — административно относится к селу Аянгаты, Барун-Хемчикский кожуун
 местечко Ак-Даш — административно относится к селу Дон-Терезин, Барун-Хемчикский кожуун
 местечко Ак-Даш — административно относится к селу Шекпээр, Барун-Хемчикский кожуун
 местечко Ак-Даш — административно относится к селу Бурен-Хем, Каа-Хемский кожуун
 местечко Ак-Даш — административно относится к селу Нарын, Эрзинский кожуун
 гора Ак-Даш, севернее горы Хаялыг-Даш, 
 гора Ак-Даш, южнее хребта Западный Танну-Ола, к юго-востоку от горы Берт-Чарык, 
 гора Ак-Даш, в юго-западной части хребта Хорумнуг-Тайга, 
 урочище Ак-Даш, правобережье р. Большой Аянгаты,